Il cognome Lambruschini può riferirsi a vari personaggi noti:

Alessandro Lambruschini, atleta italiano;
Armando Lambruschini, ammiraglio argentino;
Ferdinando Lambruschini, arcivescovo cattolico italiano;
Luigi Lambruschini, cardinale, arcivescovo e politico italiano;
Raffaello Lambruschini, politico, religioso, agronomo e pedagogista italiano.

Dal nome della famiglia è tratto il nome di Corte Lambruschini, quartiere di Genova interessato da una profonda ristrutturazione edilizia.